Вуду́ (от  al-wuḍū) — ритуальное омовение в исламе, являющееся обязательным условием для совершения намаза, тавафа, прикосновения к Корану и желательным при выполнении других видов поклонения. Помимо омовения-вуду существуют и другие методы ритуального очищения, такие как гусль, истинджа, масх и т. д.

Обязательность 

Обязательность выполнения вуду перед каждой молитвой подтверждена Кораном. Касательно омовения имеется следующий аят:

Также имеется ряд хадисов, описывающих ритуал омовения.

Условиями омовения являются:
 Наличие чистой и пригодной для омовения природной воды.
 Вода должна обтекать все моющиеся части тела.
 Отсутствие на моющихся частях тела нечистот (наджаса) и таких веществ, которые могут изменить запах, вкус, цвет чистой воды.
 Отсутствие на моющихся частях тела какого-либо изолятора (например, лака, краски, клея и т. п.), который препятствует соприкосновению омываемого участка тела с водой.

Последовательность выполнения 

Обязательные действия:
 Совершение намерения сердцем: «я намереваюсь совершить обязательное (желательное) ритуальное омовение (вуду) искренне ради Аллаха».
 Мытьё лица.
 Мытьё рук до локтей (в том числе и кистей).
 Протирание головы влажной рукой от лба к затылку.
 Протирание влажными руками ушей (указательными пальцами протираются область внутри ушей, а большими пальцами за ушами).
 Мытьё ног до щиколоток.

Желательные действия:
 Сидеть лицом к Каабе (кибла);
 Произнесение вслух басмалы.
 Мытьё кистей рук до начала омовения обязательных частей тела, то есть лица;
 Чистка зубов мисваком;
 Полоскание рта и промывание носа по три раза;
 Мытьё частей тела больше положенного:
 мытьё рук до плеч,
 мытьё ног до колен,
 полное протирание волос на голове,
 промывание густой бороды до корней волос;
 Мытьё с протиранием;
 Мытьё следующего органа до того, как высохнет предыдущий;
 Расходование малого количества воды;
 Промывание пространства между пальцами ног мизинцем левой руки;
 Совершать все обязательные процедуры (промывание лица, рук и ног) по три раза;
 Мыть вначале правые части тела, затем левые;
 Мыть части тела в той последовательности, которая указывается в аяте Корана 5:6 (в шафиитском мазхабе это является обязательным условием для совершения омовения).
 По окончании омовения следует произнести мольбу (дуа) включающую в себя произнесение шахады: «Свидетельствую, что нет иного Божества, кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха» ().

Нарушение омовения 
Омовение нарушается:
 При выходе из тела различных естественных выделений или кишечных газов;
 При сильном половом возбуждении, которое привело к выходу чего-либо из половых органов (мазью и вадью);
 При обильном выделении из тела крови или гноя (в некоторых мазхабах);
 Во сне, при потере сознания, при опьянении;
 прикосновение ладонью к человеческим половым органам или кольцу анального прохода (в некоторых мазхабах);
 При рвоте (в некоторых мазхабах).

Отличия в совершении омовения в различных течениях 
Между различными течениями ислама существуют разногласия касательно порядка выполнения вуду и значимости отдельных его элементов. Большинство суннитских учёных убеждены в том, что во время вуду обязательным является омовение ног до щиколоток. Шиитские же учёные считают обязательным их обтирание влажной рукой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Намаз (Предмолитвенное состояние) на сайте umma.ru

Личная гигиена
Ритуальное очищение